Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) – amerykański polityk, 32. prezydent Stanów Zjednoczonych 
 Franklin Delano Roosevelt (1914–1988) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Franklin Delano Roosevelt (ur. 1938) – amerykański ekonomista, naukowiec

zobacz też
 FDR